Екатерина Бранденбург-Кюстринская (; 10 августа 1549, Кюстрин — 30 сентября 1602, Кёльн) — принцесса Бранденбург-Кюстрина, в замужестве курфюрстина Бранденбургская.

Биография 
Екатерина — младшая из двух дочерей маркграфа Иоганна Бранденбург-Кюстринского и его супруги Екатерины Брауншвейг-Вольфенбюттельской, дочери герцога Брауншвейг-Вольфенбюттеля Генриха II.

8 января 1570 года в Кюстрине она вышла замуж за будущего курфюрста Бранденбурга Иоахима Фридриха. Брак лишил её супруга претензий на католическое Магдебургское архиепископство, а папа Пий V потребовал у императора Священной Римской империи Максимилиана I сместить брандербуржца.

Екатерина заслужила почёт своей заботой о бедных и страждущих, основала в Веддинге молочную ферму, продукция которой продавалась на берлинском молочном рынке, а на вырученные доходы учредила аптеку при Городском дворце, где нуждающимся бесплатно выдавались медикаменты.

Екатерина была похоронена в крипте Гогенцоллернов 13 октября 1608 года в Берлинском кафедральном соборе.

Потомки 
У Екатерины и Иоахима Фридриха родились:
 Иоганн Сигизмунд (1572—1619), курфюрст Бранденбурга, женат на принцессе Пруссии Анне
 Анна Екатерина (1575—1612), замужем за королём Дании Кристианом IV (1577—1648)
 дочь (1576)
 Иоганн Георг (1577—1624), герцог Ягерндорфа, женат на принцессе Еве Кристине Вюртембергской (1590—1657)
 Август Фридрих (1580—1601)
 Альбрехт Фридрих (1582—1600)
 Иоахим (1583—1600)
 Эрнст (1583—1613)
 Барбара София (1584—1636), замужем за герцогом Вюртемберга Иоганном Фридрихом (1582—1628)
 дочь (1585—1586)
 Кристиан Вильгельм (1587—1665), архиепископ Магдебурга, женат на принцессе Доротее Брауншвейг-Вольфенбюттельской (1596—1643), затем на графине Барбаре Эусебии фон Мартиниц (ум. 1656), затем на графине Максимилиане Сальм-Нейбургской (1608—1663)

Предки

Примечания

Литература 
 Dieter Brozat: Der Berliner Dom und die Hohenzollerngruft. Haude und Spener, Berlin 1985, ISBN 3-7759-0271-6.
 Ernst Daniel Martin Kirchner: Die Kurfürstinnen und Königinnen auf dem Throne der Hohenzollern, 2. Teil: Die letzten acht Kurfürstinnen, Berlin 1867, S. 68-106.
 Ludwig Hahn: Geschichte des preussischen Vaterlandes, W. Hertz, 1858, S. 132
 Adolf Müller: Preußens Ehrenspiegel, Gebauer, 1851, S. 65

Ссылки 
 Портрет Екатерины Бранденбург-Кюстринской

Принцессы Бранденбургские